Осцилляция:
 Колебания — в общей физике.
 Осцилляции элементарных частиц — в физике элементарных частиц.